Николай Кузанский (1401—1464) — кардинал Римской католической церкви, крупнейший немецкий мыслитель, философ, теолог.
 Кузанский — большой древний ударный кратер в северо-восточной части видимой стороны Луны.